Виталий Дараселия:
 Дараселия, Виталий Кухинович (1957—1982) — советский футболист.
 Дараселия, Виталий Витальевич (род. 1978) — грузинский футболист.